Troutville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Troutville (Maryland)
 Troutville (Pennsylvania)
 Troutville (Virginia)